1492, was een jaar in de Juliaanse kalender
 1492: Conquest of Paradise (film), een film uit 1992 over de reis van Columbus
 1492: Conquest of Paradise (soundtrack), de soundtrack bij de film
 1492 epopea lirica d'America, een opera van Antonio Braga
 1492 (single), een single uit 2008 van de Counting Crows
 1492 Pictures, een filmproductiemaatschappij